Новозыряновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Заринском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новозыряново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 725 человек, в том числе 365 мужчин и 360 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 731 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Новозыряново,
 село Старокопылово,
 посёлок Широкий Луг.

Примечания 

Муниципальные образования Заринского района
Сельские поселения Алтайского края